Морки́ () — посёлок городского типа, административный центр Моркинского района Республики Марий Эл России.

Население —  чел. ().

Расположен в ~73 км к юго-востоку от Йошкар-Олы (99 и 112 км по дорогам). Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 56 км.

История 
Образован в 1678 году.

В Морках в 1908 году российский художник Николай Фешин работал над этюдами и эскизами для картины «Черемисская свадьба».

С 1925 года Морки получили статус села. Население к тому времени составило 513 человек, из них 144 мари и 369 русских.

Статус посёлка городского типа — с 1969 года.

Население

Экономика 
На 1 января 2009 года в посёлке Морки насчитывалось более 1200 частных домов и более 10000 жителей. 30 % населения живёт в благоустроенных каменных домах. Имеется 87 улиц.

В посёлке находится более семидесяти учреждений, предприятий, организаций, магазинов, работает рынок. Узлы почтовой и электросвязи оказывают услуги населению и организациям. С помощью ОАО «Мартелком» стали осуществлять беспроводное вещание. В посёлке имеются 82 магазина, 9 закусочных, «Общепит», столовая «Энсул», кафе «Русь», хлебокомбинат. На 1 января 2010 года работают филиал завода «Контакт», леспромхоз, лесхоз, ДРСГУП, строительная ПМК, «Моркинскагроэнерго», 2 МТС — Моркинская и Шиньшинская, райпо, газокомпрессорная станция КС-21.

Достопримечательности 
В центре посёлка расположены 2 озера и фонтан, которые стали местом отдыха. Работают две библиотеки — центральная и детская — с книжным фондом в несколько сот тысяч экземпляров. В посёлке выходит газета «Морко мланде».

В посёлке Морки действует буддийский центр, в августе 2012 года открыта буддийская Ступа Просветления.

Уроженцы 
 Авраамий (Чурилин) (1867—1938), епископ Пензенский и Саранский.
 Павел Иванович Пичугин (1876—1954), врач, доктор медицины.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Администрация муниципального образования «Моркинский муниципальный район».
 Информационный портал посёлка Морки.
 terrus.ru — база данных России.
 Почтовые индексы Марий Эл.
 ОКАТО.

Населённые пункты Моркинского района
Посёлки городского типа Марий Эл
Районные центры Марий Эл